La saison 2016-2017 est la  du championnat de France de floorball.

Palmarès

Division 1

Équipes engagées 

Les équipes engagées en Division 1 sont au nombre de 10.

Séries éliminatoires

Play-offs

Barrage 

Tourcoing reste en N1

Division 2

Équipes engagées 

Les équipes engagées en Division 2 sont au nombre de 30.

Légende des couleurs

Séries éliminatoires

Play-offs

Barrage 
2 avril 2017

Tours, Lapeyrouse-Fossat, Strasbourg et Brest se maintiennent en D2

Notes et références

Annexes

Articles connexes 
 Championnat de France de floorball D1
 Championnat de France de floorball D2
 Championnat de France de floorball féminin

Liens externes 
 Fédération française de floorball (FFFL)
 Fédération internationale de floorball (IFF)

2016-2017
Floorball M